Koppel kan syfta på

 Koppel (remtyg) – ett band eller en rem som används för att leda djur, särskilt hundar
 Koppel – en jaktmetod med drivande hundar, se drivande hund
 Koppel (uniform) – en uniformsdetalj i form av ett bälte och en rem snett över bröstet
 Koppel (tåg) – en anordning som kopplar ihop järnvägsvagnar till ett tåg
 Koppel (orgel) – en anordning i framför allt en orgel eller cembalo

Se även
 Barnsele – en säkerhetsanordning för barn